Бори́с Кули́к:
 Кулик, Борис Трофимович (1928—2007) — советский дипломат.
 Кулик, Борис Федотович (1924—2013) — советский государственный деятель, депутат Верховного Совета СССР 6-го созыва, лауреат Ленинской премии.